Ручка Parker Jotter — вторая и самая продаваемая многоразовая шариковая и перьевая ручка компании the Parker Pen Company. Как и многие другие шариковые ручки, её шариковый вариант может быть преобразован в гелевую ручку путём замены стержня. С 1954 по всему миру было продано более 750 миллионов штук. Цена в среднем варьируется между 6 и 20 USD. Внешний дизайн стержня и конфигурация теперь используется многими другими производителями. Jotter являлась самой любимой ручкой президента США Джона Кеннеди.

Описание 

Первоначально, в 1954 году, верхняя часть ручки (т. н. «бочка») производиась в чёрном, сером, зелёном и красном цветах. Больше цветов появилось через год — начали производиться бирюзовый, кораловый, синий, угольный, золотой и серо-зелёный. Кроме того, было ещё произведено 100 тыс. образцов из прозрачного нейлона и неизвестное кол-во образцов из белого пластика, которые являются особенно дорогими и очень ценятся коллекционерами Jotter. В последующие 60+ лет производства, данные ручки были произведены во множестве цветов. По состоянию на январь 2017 года, было изготовлено более 100 различных цветов. В какое-то время компания исследовала идею производства верхней части ручки из смешивающегося пластика различных цветов, но в конце концов данная концепция так и не была внедрена, так как не было найдено решение поддержания одинакового рисунка на двух различных ручках. Так называемый «женский» Jotter был уменьшенной версией оригинала. Он был изготовлен в начале 1960-х годов и был популярен в течение некоторого времени.

Источники 

 David Shepard, Graham Hogg, George Parker, Dan Zazove (2010), Jotter — History Of An Icon, Surrenden Pens. 
 L. Graham Hogg, (2007), 55 Years of The Parker Ballpoint Pen, LGH Publications-UK. 
 Regina Martini, (1996)Pens & Pencils — A Collector’s Handbook, Translated from the German, Schiffer Publishing Ltd.  (paper)
 Henry Gostony, Stuart Schneider (1998), The Incredible Ball Point Pen, Schiffer Publishing Ltd.

Ссылки 
 

Письменные принадлежности